Ри́у-Гра́нди — подводное плато в юго-западной части Атлантического океана, между Южно-Атлантическим хребтом и материковым склоном Южной Америки.

Протяжённость плато составляет 900 км, наибольшая ширина — 1000 м. Глубина над плато достигает более 2 км, над отдельными вершинами убывают до 658 м. Поверхность плато покрыта илом.

Источники 
 .

Дно Атлантического океана